OFC är en förkortning för olika företeelser:

 Offshore Financial Centres, se Offshore-ekonomi.
 Oceania Football Confederation, se OFC.
 Internetslang för 'Of Course' (eng. "självklart"), se Internetslang.